В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1974 года в азиатской (АФК) и океанской (ОФК) зоне. Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир).

,  и  снялись до начала турнира. Остальные 15 стран были разбиты на 2 зоны (по географическому принципу и с учётом политических причин):
 Зона A состояла из 7 стран (Восточная Азия и Израиль). Все матчи были сыграны в Южной Корее. Определение победителя зоны A проходило в четыре этапа:
 Квалификация: Все страны (кроме Южной Кореи) были разбиты на пары и сыграли для определения состава групп.
 Групповой этап: По результатам квалификации 7 стран были разбиты на 2 группы (группа 1 из 3 команд и группа 2 из 4 команд). Команды играли каждая с каждой по одному матчу. Две лучшие команды каждой группы выходили в полуфинал.
 Полуфиналы: Победитель группы 1 играл против команды, занявшей второе место в группе 2, а победитель группы 2 играл против команды, занявшей второе место в группе 1. Победители этих матчей выходили в финал.
 Финал: 2 страны играли один матч. Победитель выходил в межзональный финал.
 Зона B состояла из 8 стран (Западная Азия, Океания, Индонезия и КНДР). Определение победителя зоны B проходило в два этапа:
 Групповой этап: 8 стран были разделены на 2 группы по 4 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой по одному матчу (группа 1 в Иране, а группа 2 в Австралии и Новой Зеландии). Победители групп выходили в финал.
 Финал: 2 страны играли два матча (дома и в гостях). Победитель выходил в межзональный финал.
В межзональном финале победители зон A и B играли два матча (дома и в гостях). Победитель получал путёвку.

Зона A

Квалификация 

По результатам квалификации ,  и  попали в группу 1, а ,  и  попали в группу 2, где к ним присоединилась .

Группа 1 

 и  вышли в полуфинал зоны A.

Группа 2 

 и  вышли в полуфинал зоны A.

Полуфиналы 

 вышла в финал зоны A.

 вышел в финал зоны A.

Финал 

 вышла в межзональный финал.

Зона B

Группа 1 

 вышел в финал зоны B.

Группа 2 

 вышел в финал зоны B.

Финал 

 вышла в межзональный финал по результатам двух матчей 3-2.

Межзональный финал 

Счёт по результатам двух матчей 2-2, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получила путёвку.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1974 (отборочный турнир, КАФ)

Чемпионат мира по футболу 1974
1974